Matteo Mancosu est un footballeur italien né le  à Cagliari en Sardaigne. Il évolue au poste d'attaquant au Muravera Calcio en Serie D.

Matteo est le frère de Marco Mancosu.

Biographie 

Lors de la saison 2013-2014, il inscrit 26 buts en Serie B avec le Trapani Calcio, ce qui fait de lui le meilleur buteur du championnat.

Il joue 21 matchs en Serie A avec les clubs de Bologne et de Carpi, inscrivant deux buts.

Le , Matteo Mancosu est prêté à l'Impact de Montréal. Doublure de Didier Drogba à son arrivée, il s'impose progressivement à l'avant de l'attaque montréalaise jusqu'à la finale de conférence. Avant le début de la saison 2017, le , l'Impact de Montréal annonce avoir trouvé un terrain d'entente avec Bologne pour le transfert définitif du joueur.

Statistiques

Palmarès 
 Champion d'Italie de Lega Pro Prima Divisione () en 2013 avec le Trapani Calcio

Références

Liens externes 
 

Footballeur italien
Joueur du Trapani Calcio
Joueur du Bologne FC 1909
Joueur du Carpi FC
Joueur du CF Montréal
Joueur du Virtus Entella
Naissance à Cagliari
Naissance en décembre 1984